Le sigle E262  peut désigner:

 E262, deux régulateur alimentaire de pH :
 , l’acétate de sodium ;
 , le diacétate de sodium ;
 Route européenne 262 traversant la Lituanie, la Lettonie et la Russie.